janówka – rodzaj szabli

W Polsce 
 Janówka – część miasta Błaszki
 Janówka – kolonia w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Janówka – część wsi Trzmielów w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów
 Janówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody 
 Janówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Janówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac 
 Janówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice 
 Janówka – część wsi Zbójno w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Janówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hanna 
 Janówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno 
 Janówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Janówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Andrespol 
 Janówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Janówka – część wsi Raba Niżna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Janówka – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Janówka – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Janówka – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Janówka – część wsi Lubatowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Janówka – część wsi Kaczaki w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Janówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Janówka – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole

 Janówka – gromada

 Janówka – potok, dopływ Bobru, płynie w Rudawach Janowickich
 Janówka – struga, dopływ Breń
 Janówka – struga, dopływ Orzu
 Janówka – struga, dopływ Uherki

Na Ukrainie 
Іванівка
 Janówka – wieś w rejonie nowouszyckim obwodu chmielnickiego
 Janówka  – wieś w rejonie chrystyniwskim obwodu czerkaskiego
 Janówka – wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Janówka – wieś w rejonie berezieńskim obwodu rówieńskiego
 Janówka – wieś w rejonie korzeckim obwodu rówieńskiego
 Janówka – wieś w rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego
 Janówka – wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego
 Janówka – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego

Zobacz też 
 Janówka Wschodnia, 
 Janówka Zachodnia,
 Iwaniwka – wieś na Ukrainie (rejon rożyszczeński), za II RP Janówka,
 Janowo.